Вице-премьер Тасмании — государственная должность в правительстве Тасмании, на которую назначается ответственный министр австралийского штата Тасмания. Она занимает второе место по старшинству после должности премьера Тасмании, и занимающий её исполняет обязанности премьера во время его отсутствия или недееспособности. Вице-премьер может быть назначен во время формирования кабинета или может быть избран на собрании. Из-за формальности роли почти без исключения вице-премьеры имеют дополнительные министерские портфели. Нынешний вице-премьер — Джереми Роклифф.

Список вице-премьеров Тасмании
 Партии

Ссылки 
 The Parliament of Tasmania from 1856 Парламент Тасмании

Вице-премьеры
Вице-премьеры